Erich Klapproth ist der Name folgender Personen:

* Erich Klapproth (Landwirt) (Erich Paul Christian Klapproth; 1894–1945), deutscher Landwirt und Parteifunktionär (NSDAP)
 Erich Klapproth (Pastor) (Erich Max Rudolf Klapproth; 1912–1943), deutscher Pastor der Bekennenden Kirche